S.O.S. eller SOS har flere betydninger:
 SOS – det internationale nødsignal i morsealfabetet
 S.O.S. (Lost) – et afsnit af tv-serien Lost
 S.O.S. (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1992 instrueret af Ulla Christina Hansen